Brzetysław – słowiańskie imię męskie popularne w Czechach
 Brzetysław I (1002-1055) – książę Czech od 1035 z dynastii Przemyślidów, znany z najazdu na Polskę
 Brzetysław II (ok. 1060-1100) – książę Czech  z dynastii Przemyślidów
 Brzetysław (zm. po 1130) – książę czeski, syn Brzetysława II